Vanhakartano kan syfta på:

 Vanhakartano – en stadsdel i Esbo stad, se Gammelgård, Esbo stad 
 Vanhakartano – ett gods Kjulo kommun, se Kjuloholm
 Vanhakartano – en ort i Askola, se Henriksberg, Askola